Reprezentacja Bahrajnu w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Bahrajnu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich

Przypisy 

Bahrajn
Bahrajńskie reprezentacje narodowe